«Пасечник» — картина Ивана Крамского, написанная в 1872 году.
 «Пасечник» — картина Николая Богатова, написанная в 1875 году.